Las Moreras puede hacer referencia a:

 La playa de las Moreras de Valladolid, España.
 Moreras, barrio de Córdoba y lugar mas pobre de España.
 Las Moreras (Badajoz), barrio de Badajoz, España.
 Las Moreras (Huelva), localidad del municipio de Gibraleón, en la provincia de Huelva, España.
 Las Moreras (Murcia), localidad del municipio de Mazarrón, en la provincia de Murcia, España.
 Moreras (Murcia), localidad del municipio de Mazarrón, en la provincia de Murcia, España.